Osoby:

 Antoni Podolski – polski urzędnik państwowy
 Lukas Podolski – niemiecki piłkarz
 Łukasz Podolski – polski kolarz

Miejsca:
 Kamieniec Podolski
 Mohylów Podolski

Inne:
 Front Podolski
 Perukowiec podolski